Selby (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
Selby (district), een district in dit graafschap
Selby (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Selby-on-the-Bay, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland

Personen  
 Mark Selby, Engels professioneel snookerspeler